Gonçalo C. Luz (n. 2 de Setembro de 1972) é um cineasta português.

Biografia 
Forma-se em cinema na Escola Superior de Teatro e Cinema do Instituto Politécnico de Lisboa entre 1992 e 1995. Em 1996 e 1997 estuda representação em Nova Iorque no Lee Strasberg Theatre Institute.

Filmografia 
2005 - How I Feel
2002 - Crónica Feminina
1999 - Em Fátima Rezei Por Ti
1998 - Innocent When You Dream
1996 - Blind Date

Ligações externas 
Sítio Oficial de Gonçalo Luz
Gonçalo Luz no IMDb

Alumni da Escola Superior de Teatro e Cinema
Cineastas de Portugal